Александр Владимирович Киц () — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ второго созыва (1995—1999).

Биография 
Родился в г. Прокопьевск Кемеровской области в 1956 году.

Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности «летчик-инженер».

С 1978 по 1990 год служил в частях военно-морской авиации на Дальнем Востоке в должностях помощник командира корабля-ракетоносца ТУ-22 М-2, начальника штаба эскадрильи.

В 1990 году был уволен из военной авиации по сокращению штатов в звании майора.

Военный летчик 2-го класса.

В 1990—1992 годах — начальник участка предприятия «Вторсырье», г. Остров Псковской области.

В 1992 году вступил в ЛДПР, создал и возглавил Оренбургское региональное отделение ЛДПР.

В 1993 году баллотировался в Государственную думу 1 созыва от ЛДПР (141 место в федеральном списке ЛДПР на выборах).

С 1992 по 1995 — коммерческий директор предприятия «Ареал», затем — директор фирмы «Сервис» (г. Оренбург).

Депутат государственной думы 
В 1995 году баллотировался в Государственную думу 2 созыва от ЛДПР (номер 1 по Оренбургской области). Избран.

Вошел в комитет ГД по труду и социальной политике, был председателем подкомитета по беженцам и вынужденным переселенцам.

Примечания

Ссылки 
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва